Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2018 vond plaats van 6 tot en met 12 augustus 2018 in de Canadese stad Montreal. Het was de 117e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2018. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Uniprix Stadium.

Enkelspel 
Titelverdedigster Elina Svitolina was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de Amerikaanse Sloane Stephens.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens in drie sets. Halep wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar achttiende WTA-titel, de derde van 2018. Zij won US$ 519.480 prijzen­geld op dit toernooi.

De als veertiende geplaatste Belgische Elise Mertens bereikte de kwartfinales – daarin was de als vijfde geplaatste Elina Svitolina in twee sets te sterk.

Ook de ongeplaatste Nederlandse Kiki Bertens wist de kwartfinales te bereiken – zij werd uitgeschakeld door de als vijftiende geplaatste Ashleigh Barty.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde – ook zij werd uitgeschakeld door Barty. 

De Belgische Kirsten Flipkens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel weten te bevechten – daar verloor zij haar openingspartij van thuisspeelster Françoise Abanda.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelverdedigsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina had enkel de eerste zich opnieuw ingeschreven. Zij speelde samen met de Taiwanese Latisha Chan – zij vormden het tweede reekshoofd. Zij wisten de finale te bereiken maar werden daarin verslagen door het als achtste geplaatste Australisch/Nederlands duo Ashleigh Barty en Demi Schuurs. Het was hun tweede gezamenlijke titel, Barty had daarnaast zes andere titels; Schuurs zeven.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Darja Gavrilova uit Australië – zij strandden in de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde aan de zijde van de Sloveense Katarina Srebotnik – zij wisten de kwartfinale te bereiken.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF
 De enkelspelfinale in beeld, WTA, 16 november 2018

2018
Montreal
Sportevenement in Montreal